Lunca est un nom qui désigne de très nombreuses localités de Roumanie.

Communes 
 Lunca, dans le județ de Bihor
 Lunca, dans le județ de Botoșani
 Lunca, dans le județ de Mureș
 Lunca, dans le județ de Teleorman

Villages 
 Lunca, dans la commune de Lupșa, județ d'Alba
 Lunca, dans la commune de Poșaga, județ d'Alba
 Lunca, dans la commune de Valea Lungă, județ d'Alba
 Lunca, dans la commune de Vidra, județ d'Alba
 Lunca, dans la commune de Boteni, județ d'Argeș
 Lunca, dans la commune de Șieuț, județ de Bistrița-Năsăud
 Lunca, dans la commune de Vârfu Câmpului, județ de Botoșani
 Lunca, dans la commune de Amaru, județ de Buzău
 Lunca, dans la commune de Vârfu Câmpului, județ de Botoșani
 Lunca, dans la commune de C. A. Rosetti, județ de Buzău
 Lunca, dans la commune de Puiești, județ de Buzău
 Lunca, dans la commune de Valea Argovei, județ de Călărași
 Lunca, dans la commune de Moroeni, județ de Dâmbovița
 Lunca, dans la commune de Voinești, județ de Dâmbovița
 Lunca, dans la commune de Jorăști, județ de Galați
 Lunca, dans la commune de Baia de Criș, județ de Hunedoara
 Lunca, dans la commune de Băița, județ de Hunedoara
 Lunca, dans la commune de Grajduri, județ de Iași
 Lunca, dans la commune de Borca, județ de Neamț
 Lunca, dans la commune de Oniceni, județ de Neamț
 Lunca, dans la commune de Vânători-Neamț, județ de Neamț
 Lunca, dans la commune de Tătulești, județ de Olt
 Lunca, dans la commune de Zamostea, județ de Suceava
 Lunca, dans la commune de Ceamurlia de Jos, județ de Tulcea
 Lunca, dans la commune de Gherghești, județ de Vaslui
 Lunca, dans la commune de Bujoreni, județ de Vâlcea
 Lunca, dans la ville de Pașcani, județ de Iași
 Lunca, dans la ville de Milișăuți, județ de Suceava
 Lunca, dans la ville de Ocnele Mari, județ de Vâlcea
 Lunca, dans la ville de Pătârgele, județ de Buzău

Homonymie de localités